Анато́лий Васи́льевич Ивано́в:
 Иванов, Анатолий Васильевич (1875—1953) — земский деятель, член IV Государственной думы от Рязанской губернии.
 Иванов, Анатолий Васильевич (1915—1963) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Иванов, Анатолий Васильевич (1916—1983) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Анатолий Васильевич (1922—1994) — советский артиллерист, полный кавалер ордена Славы.
 Иванов, Анатолий Васильевич (1930—2020) — врач-гигиенист и соросовский профессор.
 Иванов, Анатолий Васильевич (1934—2012) — ударник и композитор, народный артист РСФСР.
 Иванов, Анатолий Васильевич (1941—2009) — режиссёр, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ.
 Иванов, Анатолий Васильевич (род. 1947) — трубач и музыкальный педагог, заслуженный артист России.